Preisler ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Preisler (1871–1930), dänischer Architekt
 Horst Preisler (1935–2022), deutscher Marathonläufer
 Jan Preisler (1872–1918), tschechischer Maler und Hochschullehrer
 Juliane Preisler (* 1959), dänische Schriftstellerin und Dichterin
 Karoline Preisler (* 1971), deutsche Politikerin (FDP) und Juristin
 Moritz Preisler (* 1991), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker
 Rüdiger Preisler (* 1945), deutscher Bildhauer
 Steve Preisler, US-amerikanischer Chemiker

Siehe auch: Preissler